Winthemiini — триба двукрылых семейства тахин подсемейства Exoristinae.

Описание 
Глаза в густых волосках разделены лбом. Кпереди лобная полоска расширяется. Глазковые щетинки направлены вперёд. Орбитальные щетинки отсутствуют или у самцов может быть одна такая щетинка. Щупики булавовидные. Щиток с одной парой дискальных (на верхней поверхности) и 4-5 парами краевых щетинок. Крылья прозрачные, иногда имеют слабый бледно желтый оттенок. У самок имеется яйцеклад длинный трубчатый яйцеклад.

Образ жизни 
Личинки паразитируют преимущественно на гусеницах чешуекрылых, в том числе являющихся вредителями культурных растений. Вид Smidtia japonica развивается в булавоусых пилильщиках. Самки откладывают яйца на тело хозяина, без инкубации их в половых путях.

Классификация 
В мировой фауне около 200 видов в 16 родах.

Распространение 
Встречаются во всех зоогеографических областях.

Примечания 

Тахины
Паразиты насекомых